Сецемін () — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Сецемін () — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства